Schiewer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Schiewer (* 1990), deutscher Radrennfahrer
 Hans-Jochen Schiewer (* 1955), deutscher Germanist